San Miguel Zapotitlán ist der Name folgender Orte in Mexiko:

 San Miguel Zapotitlán (Jalisco) in Jalisco
 San Miguel Zapotitlán (Sinaloa) in Sinaloa